Аннополь — топоним.

Польша 
 Аннополь — город, Люблинское воеводство, Красницкий повят.
 Аннополь — городско-сельская гмина в Красницком повяте Люблинского воеводства.

Украина 
 Аннополь — село, Винницкая область, Тульчинский район.
 Аннополь — село, Житомирская область, Емильчинский район.
 Аннополь — село, Житомирская область, Черняховский район.
 Аннополь — село, Кировоградская область, Бобринецкий район.
 Аннополь — село, Хмельницкая область, Славутский район.